Просянский сельский совет — входит в состав Нововодолажского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Просяное.

Населённые пункты совета 

 село Просяное 
 село Дереговка 
 село Новопросянское 
 село Лихово

Примечания 

Местные советы (Нововодолажский район)